La duodécima temporada de la competencia de realidad drag queen RuPaul's Drag Race se estrenó el 28 de febrero de 2020 en VH1. 

En agosto de 2019, VH1 renovó y anunció tanto RuPaul's Drag Race como la quinta temporada de RuPaul's Drag Race All Stars. Esto se esperaba ya que la serie, junto con RuPaul's Drag Race: Untucked, fue nominada para catorce premios Emmy, un récord para la red. El elenco fue revelado oficialmente el 23 de enero de 2020 por la ganadora de la temporada 11, Yvie Oddly. 

El casting se realizó en enero de 2019. El estreno de la temporada se emitió el viernes 28 de febrero de 2020. La ganadora de esta temporada es Jaida Essence Hall, mientras que Heidi N. Closet fue premiada como Miss Simpatía

De esta temporada Jan participó en la sexta temporada de RuPaul's Drag Race: All Stars, terminando en séptimo lugar.

La concursante Nicky Doll se volvió la presentadora y jueza principal de la edición francesa de Drag Race.

La ganadora de la temporada, Jaida Essence Hall, compitió en la séptima temporada de All-Stars junto con ganadoras de otras temporadas..

Concursantes 
Las edades, los nombres y las ciudades indicadas son al momento de la filmación.

Progreso

  La concursante ganó RuPaul's Drag Race.
  La concursante es finalista.
 La concursante fue votada por sus compañeras como Miss Simpatía.
 La participante estuvo entre las 2 en la cima del desafío pero perdió el lip sync.
 La participante estuvo entre las 2 en la cima del desafío y ganó el lip sync.
 La concursante ganó el desafío semanal.
 La concursante recibió críticas positivas y quedó entre las mejores.
 La concursante recibió críticas de los jueces, pero fue declarada a salvo.
 La concursante recibió críticas negativas quedando entre las peores, pero no fue nominada para eliminación.
 La concursante quedó nominada para eliminación (NPE), teniendo que hacer lip sync para salvarse.
 La concursante fue eliminada.
 La concursante fue descalificada por actos de abuso fuera del programa
 La concursante apareció como invitada en el episodio.

Lip-syncs 

 La concursante ganó el lip-sync de su premier, logrando ganar el desafío semanal.
 La concursante fue eliminada después de su primer lipsync.
 La concursante fue eliminada después de su segundo lipsync.
 La concursante fue eliminada después de su tercer lipsync.
 La concursante fue eliminada después de su cuarto lipsync.
 La concursante fue eliminada en la primera ronda del lipsync for the crown.
 La concursante fue eliminada en la segunda ronda del lipsync for the crown.

Jueces invitados 
(Listados por orden de aparición)

Controversia sobre Sherry Pie 

Ben Shimkus, un actor de 25 años, publicó una actualización el 4 de marzo de 2020 en el sitio de redes sociales Facebook que detalla sus experiencias con Joey Gugliemelli, nombre real de Sherry Pie. Shimkus y Gugliemelli habían asistido al mismo programa de teatro musical en SUNY Cortland. La publicación de Shimkus detalla cómo Gugliemelli lo engañó con el alias Allison Mossey, una supuesta directora de casting. En un artículo publicado en BuzzFeed News el 5 de marzo de 2020, otros cuatro hombres presentaron denuncias similares de Gugliemelli haciéndose pasar por Mossey. Un ex compañero de clase en SUNY Cortland alegó que Gugliemelli lo engañó también como Allison Mossey para filmar varias escenas con ropa reveladora y donde pretendió tomar esteroides para una versión musical falsa de The Nightmare Before Christmas con al excusa de que Tim Burton estaba afiliado. Otros hombres fueron engañados de manera similar.

Gugliemelli publicó una disculpa en su página de Facebook, donde afirma que lamenta "[causar] tal trauma y dolor" y que ha estado "buscando ayuda y recibiendo tratamiento desde que regresó a NYC ". El 6 de marzo de 2020, VH1 emitió una declaración sobre el incidente y tomó la decisión de descalificar a Gugliemelli del concurso. La temporada saldrá al aire según lo planeado, pero Gugliemelli no aparecerá en el final en vivo. El mismo día que BuzzFeed News también confirmó después de que se publicó su historia original, dos hombres más se les acercaron con acusaciones similares que elevan el total a siete.

Después de los episodios 3 y 5, en los que Sherry Pie ganó el desafío y recibió propinas en efectivo de $ 5,000, World of Wonder donó $ 5,000 a The Trevor Project.

Véase también 

 Madonna: The Unauthorized Rusical

Referencias 

Temporadas de RuPaul's Drag Race
Temporadas de series de televisión de Estados Unidos de 2020
Impacto de la pandemia de COVID-19 en la televisión